Список самых высоких баскетболистов в НБА — полный список игроков Национальной баскетбольной ассоциации с ростом выше 220 см (7 футов и 3 дюйма).

В список входят всего 26 игроков. В настоящее время карьеру в НБА продолжают двое баскетболистов (Бобан Марьянович и Кристапс Порзингис). Только три игрока с ростом выше 220 см смогли попасть в Зал славы баскетбола — Арвидас Сабонис (221 см), Ральф Сэмпсон (224 см) и Яо Мин (229 см).

В седьмом раунде драфта НБА 1981 года «Голден Стэйт Уорриорз» под общим 171 номером выбрали японского игрока Ясутака Окаяма с ростом 234 см и весом 150 кг. В 1976 году Окаяма играл на юношеском уровне за «Портленд Пайлотс» (Университет Портленда) в течение 1,5 лет как студент по обмену из Японии, однако отклонил предложение «Голден Стэйт» подписать профессиональный контракт и никогда не играл в НБА. Он является самым высоким игроком, который был выбран на драфте когда либо в истории НБА, а также мог стать самым высоким игроком лиги.

См.также 
 Список самых низких баскетболистов в НБА

Примечания 

Баскетболисты НБА с ростом выше 220 см